Коррехидор ():
 коррехидор — должность в Испании
  — остров на Филиппинах
 «Коррехидор» — опера X. Вольфа
 Коррехидор (авианосец) - авианосец типа Касабланка